Двое:

Фильмы

Музыкальные альбомы 
 «Двое» — альбом группы «Телевизор».